Assoziator steht für: 

Assoziator (Mathematik), Maß für die Abweichung einer algebraischen Struktur bzw. einer dort definierten zweistelligen Verknüpfung vom Assoziativgesetz
 ein Tool, das an die deutsche Metasuchmaschine MetaGer angeschlossen ist; es liefert semantisch zusammenhängende Wörter zum eingegebenen Begriff